Pessoas
 Dawn French, atriz britânica
 Dawn Richardson, baterista estadunidense

Outros
 1618 Dawn, asteroide
 1618 Dawn, asteroide
 Dawn (sonda espacial)
 Dawn (Pokémon)
 Dawn (álbum de Yebba)